Muziek
 Mountains (Steamhammer) - album van Steamhammer
 Mountains (Lonestar album) - album van Lonestar
 Mountains (Lonestar single) - single van Lonestar
 Mountains (Biffy Clyro) - single van Biffy Clyro
 Mountains (Prince) - single van Prince
 Mountains (band) - Amerikaanse band

Bergketens
 Rocky Mountains - bergketen in de Verenigde Staten
 Columbia Mountains - bergketen in de Verenigde Staten en Canada (grootste deel)
 Wicklow Mountains - bergketen in Ierland
 Blue Ridge Mountains - bergketen in de Verenigde Staten

Zie ook
 Dutch Mountains (doorverwijspagina)
 In the Dutch Mountains (doorverwijspagina)